Leader parlementaire du gouvernement :
 Leader parlementaire du gouvernement au Queensland, Australie,
 Leader parlementaire du gouvernement, au Québec, Canada.